Ploen (buurt), een buurt in het Nederlandse dorp Duiven
 Ploen (havezate), voormalige havezate in het Nederlandse dorp Duiven